Angelica villosa är en flockblommig växtart som beskrevs av Charles Piper Smith. Angelica villosa ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
villosa